Adelelmo Cocastelli di Montiglio – letterato e botanico italiano
 Federico Cocastelli di Montiglio – letterato italiano

Pagine correlate
 Montiglio